
Termin -{R11}- ima više značenja.

 R-oznake, R11: Veoma zapaljivo
 Renault 11, familija automobila